Mageløs kan have flere betydninger:
 Mageløs (Odense) – gade i Odense
 Mageløs (Viborg) – brostensbelagt gade i Viborg

 Sprog
 Mageløs (udtryk) – når noget er godt eller noget/nogen er uden mage